Конклав 1903 года был вызван смертью 93-летнего папы римского Льва XIII, который в тот период был третьим по времени правления папой римским в истории (Папа римский Иоанн Павел II (1978—2005) побил его рекорд столетием позже).

Выбор пал на кардинала Джузеппе Мелькиоре Сарто, который стал папой римский Пием X.

Прогнозы 
В 1903 году 25-летний понтификат либерального дипломата, папы римского Льва XIII завершился. В течение пятидесяти шести лет папство возглавлялось только двумя людьми, Львом XIII и его предшественником, Пием IX. В то время как Пий IX был реакционным консерватором, Лев XIII был замечен как либерал, конечно по сравнению с предшественником. Поскольку кардиналы собрались, то ключевым вопросом был: будет ли выбран такой папа римский, который продолжил бы политику Льва XIII или возвратится к стилю папства Пия IX.

Одобренный кандидат, на которого накладывает вето Франц Иосиф Австрийский 
Когда кардиналы, собранные в Сикстинской капелле, сосредоточили внимание на кардинале Мариано Рамполле дель Тиндаро, кардинале-государственном секретаре Льва XIII. Рамполла был замечен, поскольку был папабилем (кардинал который вероятно будет избран Папой римским). Как ожидалось Рамполла был близок к избранию, но тогда устами кардинала Яна Пузыни, князя-епископа Кракова из Австро-Венгрии, было наложено вето от имени австрийского императора Франца Иосифа.

Три ведущих католических державы (короли Франции и Испании и императоры Священной Римской империи/императоры Австрии) имели право вето, то есть право отвода кандидата на Папский престол, хотя оно и редко и использовалось. Никогда кандидат, на которого было наложено вето, не становился римским папой, хотя в 1846 году попытка вето оказалась неудачной: кардинал, которому австрийский император поручил наложить вето, опоздал на Конклав, и кардинал, на которого предполагалось наложить вето, был объявлен папой римским.

Избран патриарх Венеции 
Блокирование кардинала Рамполлы сделало Конклав широко открытым. Возможный победитель, кардинал Джузеппе Мелькиоре Сарто из Венеции, был консерватором-популистом более низкого класса, ближе в отношении к папству Пия IX, чем Льва XIII. На последней баллотировке, он получил 55 из 60 возможных голосов. Новый Папа римский взял себе имя Пий X, в честь Папы Пия IX.

Отмененное Вето 
После выборов Пий X принял два решения. Он отменил право вето католических держав и отказался вновь назначать кардинала Рамполлу государственным секретарем. Подобно его предшественникам Папа римский Пий X оспорил право Итальянского королевства на Рим. Он дал своё благословение Urbi et orbi на внутреннем балконе собора Святого Петра, к народу внизу, чтобы отобразить в символической форме свою оппозицию Итальянскому правлению Рима и своё требование на возвращение Папской области.

Статистика Конклава 1903 года

См. также 
 Кардиналы-выборщики на Конклаве 1903 года.

Пий X
Конклавы
1903 год